Folly Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Folly Lake (Colchester County), sjö i Nova Scotia, 
 Folly Lake (Annapolis County), sjö i Nova Scotia,